

Persone

Di Maggio
 Baldassare Di Maggio – criminale italiano
 Francesca Di Maggio – attrice italiana
 Francesco Di Maggio – magistrato italiano
 John DiMaggio – attore e doppiatore statunitense
 Marco Di Maggio – ex pesista italiano
 Maurizio Di Maggio – disc jockey e conduttore radiofonico italiano
 Mauro Di Maggio – cantautore italiano
 Raffaele Di Maggio – atleta paralimpico italiano
 Salvatore Di Maggio – politico italiano

Cognomi composti
 Giuseppe Schirò Di Maggio – scrittore, poeta e drammaturgo italiano